Sant'Eusebio ima više značenja:
 Sant'Eusebio, Cuneo
 Sant'Eusebio, Modena
 Sant'Eusebio, Pavia
 Sant'Eusebio, Vercelli